Ива́н Па́влович Кириле́нко (1853 — после 1917) — член I Государственной Думы от Полтавской губернии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Православный, крестьянин местечка Горошина Хорольского уезда.

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в том числе в защите Шипкинского перевала. Был награждён Знаком отличия Военного ордена 4-й и 3-й степени. Грамоте научился в полку.

Выйдя из военной службы, занимался хлебопашеством, имел 5 десятин земли. Два года состоял кандидатом в старшины.

В 1906 году был избран в члены I Государственной думы от Полтавской губернии съездом уполномоченных от волостей.  По современным данным входил в группу беспартийных, однако трудовики в своём издании «Работы Первой Государственной Думы» указывают его принадлежность к «Трудовой группе.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва. РОССПЭН. 2008.

Примечания 

Военные Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена